Э́рик Эмброуз Го́рдон-младший (; род. 25 декабря 1988 года в Индианаполисе, штат Индиана) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс». Играет на позиции атакующего защитника. Был выбран на драфте НБА 2008 года в первом раунде под общим 7-м номером командой «Лос-Анджелес Клипперс». По итогам своего дебютного сезона в НБА был включён во вторую сборную новичков. В 2010 году в составе сборной США стал победителем чемпионата мира в Турции.

Профессиональная карьера 
14 декабря 2011 года Гордон вместе с Крисом Каманом, Аль-Фаруком Амину и выбором в первом раунде драфта 2012 года был обменян в «Нью-Орлеан Хорнетс» на Криса Пола и два выбора во втором раунде в будущих драфтах.

В июне 2015 года Эрик Гордон продлил контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс» на следующий сезон.

9 июля 2016 года Гордон подписал контракт с «Хьюстон Рокетс».

9 февраля 2023 года Гордон был обменян в «Лос-Анджелес Клипперс» в рамках трехстороннего обмена с участием «Мемфис Гриззлис».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 
 Indiana bio

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Индиана Хузерс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Выпускники Индианского университета в Блумингтоне